Stevnsgade kan referere til flere artikler:

 Stevnsgade Basketball – en professionel dansk basketballklub.
 Foreningen Stevnsgade Basket – en dansk forening og basketballklub på Nørrebro, København. Er moderklub til Stevnsgade Basketball.
 Stevnsgade Superwomen – et professionelt damehold i basketball.
 Stevnsgade (Brønderslev) – en gade i Brønderslev.
 Stevnsgade (København) – en gade på Nørrebro, København.
 Stevnsgade Skole – en del af den nuværende Guldberg Skole; en folkeskole på Nørrebro, København.